James Bulger peut désigner :
 James J. Bulger (1929-2018), criminel américain ;
 James Bulger (1990-1993), victime de l'affaire James Bulger.

Voir aussi